De vises sten kan syfta på:

De vises sten – ett fiktivt ämne med mirakulösa egenskaper
De vises sten (saga) – saga av H.C. Andersen
 De vises sten (pjäs) – ett drama från 1947 av Pär Lagerkvist
De vises sten (Balzac) – en roman av Honoré de Balzac
Harry Potter och de vises sten – en roman av J.K. Rowling
Harry Potter och de vises sten (film) – en film från 2001